Charles Edward Mudie – editore inglese
 Harold Bolingbroke Mudie – esperantista britannico
 Jackie Mudie – allenatore di calcio e calciatore scozzese
 Leonard Mudie – attore britannico